"Slavonska nogometna zona - Posavska skupina" je bila jedna od dvije skupine "Slavonske nogometne zone", koja je bila jedna od četiri zone "Prvenstva Hrvatske", odnosno liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1971./72.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "BSK" iz Slavonskog Broda.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu 
 "Premium" Bosanski Brod - klub iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Za prvaka Slavonske zone  

"Belišće" prvak Slavonske zone

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1971./72. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1971./72. 
 Riječko-pulska nogometna zona 1971./72. 
 Zagrebačka nogometna zona 1971./72. 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1971./72. 
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1971./72. 
 Liga Nogometnog saveza područja Nova Gradiška 1971./72. 
 Područna nogometna liga NSP Vinkovci 1971./72.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Sportske novosti", 1972. godina 
 "Sportske novosti", izdanje od 13. lipnja 1972. 
 Željko Batarilović: NK Otok : 1923. – 2003. : monografija , Osijek, 2003., , str. 111-115 
 library.foi.hr, "Vinkovački list" / "Novosti" 
 

1971-72
1971-72
Slavonija